Камилль Салливан (англ. Camille Sullivan; род. 6 июля 1975, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская актриса, наиболее известна по ролям в телесериалах «Следствие ведёт Да Винчи», «Разведка» и «Человек в высоком замке». Дважды номинирована на премию «Джемини».

Биография 
Камилль Салливан родилась в 1975 году в Торонто. Училась в Университете Британской Колумбии.

Говорит на английском и французском языках.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Канады